Василий Васильевич Фролов (род. 10 июля 1910 год) – ученый, педагог, исследователь. Награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом Октябрьской Революции, двумя орденами «Знак Почёта». Заслуженный деятель науки и техники РСФСР. Имя исследователя внесено в книгу Почёта ВМТУ им. Н.Э. Баумана.

Биография 
Василий Васильевич Фролов родился 10 июля 1910 года в Москве. Поступил в первый класс в 1917 году. Его школа находилась на Лубянке, в бывшем доме Пожарского. В возрасте пятнадцати лет начал работать и стал учиться в вечерней школе с архитектурно-строительным уклоном. Из нее выпускались чертежники-конструкторы. В 1929 году Василий Фролов поступил на химический факультет МВТУ. Среди его учителей был профессор Борис Михайлович Некрасов, лектор Михаил Михайлович Дубинин, а также Иван Дюдвигович Кнунянц.

Для окончания высшего образования, перешел во Всесоюзный заочный индустриальный институт.

Награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом Октябрьской Революции, двумя орденами «Знак Почёта». Заслуженный деятель науки и техники РСФСР.